Weiermann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sybille Lietz-Weiermann (* 1958), deutsche Hockeyspielerin
 Herbert Weiermann (1929–2016), deutscher Kunsthistoriker
 Wolfgang Weiermann (1935–2021), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdB

Siehe auch:
 Weyermann